Cerkev Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu může znamenat:

 Cerkev Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu (Bârsana) – dřevěná cerkev v obci Bârsana v regionu Maramureš v severním Rumunsku,
 Cerkev Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu (Bukovec) – nachází u silnice v obci Bukovec v okrese Mižhirja v Zakarpatské Ukrajině.